Bauschke ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Bauschke (1889–1973), deutscher Maler und Grafiker
 Erhard Bauschke (1912–1945), deutscher Musiker
 Melanie Bauschke (* 1988), deutsche Leichtathletin
 Moritz Bauschke (1809–1851), deutscher Schriftsteller, Verleger, Buchhändler und Publizist
 Ricarda Bauschke-Hartung (* 1966), deutsche Germanistin
 Stefan Bauschke, Professor für Systeme der Energietechnik an der Fachhochschule Aachen
 Tobias Bauschke (* 1987), deutscher Politiker (FDP)